ТЩФ — многозначная аббревиатура:
 ТЩФ — механизированный проходческий щит
 ТЩФ — термостабильная щелочная фосфатаза (термостабильный изофермент щелочной фосфатазы)

См. также 
  — аббревиатура латиницей